Аспект може да се отнася за:
 Астрологичен аспект, ъгъл, който в хороскопа планетите сключват една с друга, с асцендента или с други значими точки
 Глаголен аспект, известен още и като вид на глагола